Unidad geográfica puede referirse a:

 La macro-unidad geográfica (o MUG), denominación técnica para los grandes sectores de tierras emergidas, correspondiente al término de uso habitual continente; 
 La región geográfica; 
 La región natural, clase de región delimitada por criterios de geografía física, principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la hidrografía, la vegetación, los suelos y otros; o
 Las unidades geográficas censales de Canadá, divisiones territoriales definidas y utilizadas por el gobierno federal canadiense para llevar a cabo censos que se realizan cada cinco años.